Miejscowości w USA:
 Nederland – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Nederland – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jefferson

Zobacz też:
 Niderlandy